

Топоніми 
Ісікава (Фукусіма)
 Префектура Ісікава
Повіт Ісікава
 Повіт Ісікава (Ісікава)
 Повіт Ісікава (Фукусіма)

Персоналії 
Ісікава — японське прізвище.
 Ісікава Хісасі — японський хокеїст, воротар.
 Ісікава Каору, Ісікави діаграма

Японські прізвища